Występy w europejskich pucharach belgijskiego klubu piłkarskiego KAA Gent.

Wykaz spotkań pucharowych

1964–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 

 

KAA Gent
Belgijskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach